Cine Coliseum puede referirse a 

Al antiguo Cine Coliseum de la Gran Vía de Madrid, actualmente Teatro Arteria Coliseum.
Al antiguo Cine Coliseum de la Gran Vía de Barcelona, actualmente Teatro Coliseum.
Al antiguo Cine Coliseum de la Plaza de los Remedios de Santander, actualmente Hotel Coliseum.
Al London Coliseum, teatro de Londres que funcionó como cine en los años 1960.